Чильпансинго-де-лос-Браво:

 Чильпансинго-де-лос-Браво — город в муниципалитете в Чильпансинго-де-лос-Браво Мексике, столица штата Герреро.
 Чильпансинго-де-лос-Браво — муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.